Уйбрехтс — фамилия. Известные носители:
 Уйбрехтс, Леон
 Уйбрехтс, Луи